Joshua Berger, född 1998 i Sundsvall, är en svenskitaliensk ishockeyspelare som spelar för HC Merano i Alps Hockey League. Bergers moderklubb är Frölunda HC och de sista åren som junior spelade han med dem. Dessförinnan spelade han med Mora IK, Borås HC och Hanhals IF. Säsongen 2018/19 fick han kontrakt med Asplöven HC i Hockeyettan, men bytte klubb mitt under säsongen till Helsingborgs HC i samma liga. Säsongen därpå spelade han för Nybro Vikings och Grums IK. Året därpå var han tillbaka i Hanhals IF. Till säsongen 2021/22 skrev han kontrakt med Alleghe Hockey i Italian Hockey League och inför säsongen 2022/23 med HC Merano i Alps Hockey League.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1998
Idrottare från Sundsvall
Italienska idrottare under 2000-talet
Italienska ishockeyspelare
Levande personer
Män
Spelare i Alleghe Hockey
Spelare i Asplöven HC
Spelare i Grums IK
Spelare i Hanhals Hockey
Spelare i HC Merano
Spelare i Helsingborgs HC
Spelare i Nybro Vikings
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare